Sinan Bytyqi (Prizren, 1995. január 15. –) osztrák korosztályos válogatott labdarúgó-középpályás.

Pályafutása

Külső hivatkozások 
transfermarkt
mcfc.co.uk 

Osztrák labdarúgók
1995-ben született személyek
Élő személyek
Labdarúgó-középpályások
A Manchester City labdarúgói
A Go Ahead Eagles labdarúgói
Nagyon rövid sportcikkek